Пауло Силас е бразилски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 34 мача за националния отбор на Бразилия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Бразилски футболисти
Футболисти на Сао Пауло
Футболисти на Спортинг Лисабон
Футболисти на Сампдория
Футболисти на Интернасионал
Футболисти на Сан Лоренцо